Байес — английская фамилия. Известные носители:
 Байес, Гилберт (1872—1953) — британский скульптор и дизайнер.
 Байес, Томас (1702—1761) — британский математик.

См. также 
 Баэс